Esta é uma lista de países por tamanho do setor público, calculada como porcentagem do número de funcionários do setor público em relação à força de trabalho total.

As informações baseiam-se principalmente em dados da OCDE e da OIT. Se uma fonte tiver números para mais de um ano, apenas o número mais recente é usado (com notas para circunstâncias excepcionais).

Nos países do antigo Bloco de Leste, o setor público em 1989 representava entre 70% e mais de 90% do emprego total. Na China, 78,3% da força de trabalho urbana estava empregada no setor público em 1978, ano em que a reforma econômica chinesa foi lançada, após o que as taxas caíram. Jin Zeng estima que os números foram de 56,4% em 1995 e 32,8% em 2003, enquanto outras estimativas são mais altas.

Nos países da OCDE, a taxa média de emprego no setor público foi de 21,3% em 2013.

Lista

Ver também 

 Lista de países por taxa de emprego
 Lista de países por força de trabalho
 Setor público

Economia do setor público
Listas de países